Канто́ны являются в Люксембурге административными единицами второго уровня. Три округа Люксембурга делятся на 12 кантонов, которые, в свою очередь, делятся на 116 коммун.

Список кантонов Люксембурга

Округ Дикирх 
 Клерво
 Дикирх
 Реданж
 Вианден
 Вильц

Округ Гревенмахер 
 Эхтернах
 Гревенмахер
 Ремих

Округ Люксембург 
 Капеллен
 Эш-сюр-Альзетт
 Люксембург
 Мерш

 
Списки:Люксембург